Palio alla lunga (Siena): palio antesignano del Palio di Siena;
Palio alla lunga (Asti): palio corso nella città di Asti.